Пини — испанская фамилия. Известные носители:
 Пини, Рауль (1923—1988) — уругвайский футболист, правый центральный полузащитник.
 Пини, Родольфо (1926—2000) — уругвайский футболист, чемпион мира 1950 года, полузащитник.